Glavni članak: Festival igranog filma u Puli

Sljedeći popis navodi dobitnice Zlatne arene za najbolju sporednu žensku ulogu na Festivalu igranog filma u Puli.

Popis dobitnica

Za vrijeme socijalističke Jugoslavije (1957. – 1990.)
{| class="wikitable sortable" cellpadding="5"
|-
!width="40"|Godina
!width="340"|Dobitnica
!width="270"|Originalni naslov
|-
| style="text-align:center;"|1957.|||| nije dodijeljena
|-
| style="text-align:center;"|1958.||  ||H-8
|-
| style="text-align:center;"|1959.||  ||Vetar je stao pred zoru, Gospođa ministarka|-
| style="text-align:center;"|1960.||  ||Tri Ane|-
| style="text-align:center;"|1961.||  ||Pesma|-
| style="text-align:center;"|1962.||  ||Kozara, Sibirska Ledi Magbet|-
| style="text-align:center;"|1963.|||| nije dodijeljena|-
| style="text-align:center;"|1964.||  ||Lito vilovito|-
| style="text-align:center;"|1965.||  ||Gorki deo reke|-
| style="text-align:center;"|1966.||  ||Do pobjede i dalje, Rondo|-
| style="text-align:center;"|1967.|| ,  || Nemirni frz, Jutro, Na papirnatih avionih|-
| style="text-align:center;"|1968.||  ||U raskoraku|-
| style="text-align:center;"|1969.||  ||Cross Country, Horoskop|-
| style="text-align:center;"|1970.||  ||Lisice|-
| style="text-align:center;"|1971.||  ||Rdeče klasje|-
| style="text-align:center;"|1972.||  ||Tragovi crne djevojke|-
| style="text-align:center;"|1973.||  ||Cvjet je v jesen|-
| style="text-align:center;"|1974.||    ||Užička republika|-
| style="text-align:center;"|1975.||   ||Strah|-
| style="text-align:center;"|1976.|| ||Salaš u malom ritu|-
| style="text-align:center;"|1977.||   ||Ne naginji se van|-
| style="text-align:center;"|1978.||   || To so gadi|-
| style="text-align:center;"|1979.||   ||Prijeki sud 
|-
| style="text-align:center;"|1980.||  ||Poseban tretman|-
| style="text-align:center;"|1981.|||| nije dodijeljena|-
| style="text-align:center;"|1982.||  ||Kiklop|-
| style="text-align:center;"|1983.||  ||Balkan Ekspres|-
| style="text-align:center;"|1984.||  ||Čudo neviđeno|-
| style="text-align:center;"|1985.||  ||Tajvanska kanasta|-
| style="text-align:center;"|1986.||  ||Od zlata jabuka|-
| style="text-align:center;"|1987.||  ||Oktoberfest|-
| style="text-align:center;"|1988.||  ||Glembajevi|-
| style="text-align:center;"|1989.||  ||Sabirni centar|-
| style="text-align:center;"|1990.||  ||Početni udarac|-
|}

 Za samostalne Hrvatske  (1992.–danas)

 Najnagrađivanije glumice u ovoj kategoriji (1954.-danas) 

 Najnagrađivanije glumice u sve tri glumačke kategorije (1954.-danas)* 

 Godine u masnom označavaju nagrade u kategoriji najbolje glavne ženske uloge.
 Godine u kurzivu'' označavaju nagrade u kategoriji glumačkog ostvaranje u manjinskoj koprodukciji.
 1957. godine dodijeljene su dvije nagrade pod nazivom "Druga i treća glumačka nagrada", a dobile su ih Marija Kohn i Renata Ulmanski.

Izvori
općeniti

specifični

Vanjske poveznice 

 Web arhiv 1954–2010 na službenim stranicama Festivala igranog filma u Puli 

 Pulski filmski festival